A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (, , SAAM) é uma empresa responsável pelo abastecimento de água em Macau, na China.

Breve apresentação

Composição Acionária

História 
A empresa foi fundada por Wong Lei e Wong Kam Leng em 1935, sob a designação de Companhia das Águas de Macau, durante a administração portuguesa em Macau. A 1 de agosto de 1935, a empresa tornou-se subsidiária da Macao Electric Lighting Company Limited (MELCO), após um contrato de concessão de sessenta anos entre o governo de Macau e a MELCO. Em 1982, a empresa foi reestruturada e em junho de 1985, a empresa Sino-French Holdings Limited assumiu 85% do capital da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau.

Ligações externas 

Água em Macau
Empresas de água
Empresas de Macau
Empresas fundadas em 1932
Tratamento de águas
Localidades que se encontram na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima